

Toponyme

Eschweiler, ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne ;

Eschweiler, nom allemand d'Eschwiller, commune d'Alsace bossue et du Bas-Rhin ;
 Eschweiler, nom allemand d'Eschviller, village du pays de Bitche et de Moselle.

Eschweiler, commune luxembourgeoise située dans le canton de Wiltz ;
 Eschweiler, section de la commune luxembourgeoise de Junglinster.

Patronyme 

 Wilhelm Eschweiler (1860-1936), chimiste allemand.